Onchocalanus är ett släkte av kräftdjur. Onchocalanus ingår i familjen Phaennidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Onchocalanus